Mathilde (ou Mahaut) de Boulogne peut faire référence à :
 Mathilde de Boulogne (ca.1103-1152), fille d'Eustache III, comtesse de Boulogne de 1125 à 1151 de jure ;
 Mathilde de Boulogne (1170-1210), fille de Mathieu d'Alsace, comte de Boulogne ;
 Mathilde d'Auvergne dite de Boulogne († 1396), fille de Robert VII, comte d'Auvergne et comte de Boulogne (1314-1325), comtesse de Genève par mariage